Thorin III Steenhelm (Engels: Thorin III Stonehelm) is een personage uit de werken van J.R.R. Tolkien.

In de Oorlog om de Ring vochten de dwergen van Erebor samen met de mensen van het naburige Dal tegen de noordelijke legers van Sauron. Beide koningen, Dáin II IJzervoet van de dwergen en Koning Brand van de mensen, sneuvelden maar Dáins zoon Thorin III Steenhelm leidde de gezamenlijke legers toch naar de overwinning. Thorin volgde zijn vader op als Koning onder de Berg.

Lijn van Durin de Onsterfelijke 

Dwerg in werk van Tolkien